Mmen peut désigner : 
le mmen, une langue bantoïde des Grassfields du groupe Ring, 
 Mmen, une localité du Cameroun dans la commune de Zhoa.